Нариманбеков () — азербайджанская фамилия.

Известные носители: 
 Нариманбеков, Видади Фарман оглы (1926—2001) — азербайджанский художник. 
 Нариманбеков, Нариман-бек Гашим оглы (1889—1937) — общественный и политический деятель Азербайджанской Демократической Республики.
 Нариманбеков, Тогрул Фарман оглы (1930—2013) — азербайджанский художник.